

Старицьке — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Старицьке — село, Енгельський район, Саратовська область

Старицьке — село, Житомирський район, Житомирська область